Hellberg är ett svenskt och finländskt efternamn.

Personer med efternamnet Hellberg
 Amanda Hellberg (född 1973), författare och illustratör
 Anton Hellberg (född 1992), handbollsspelare 
 Arne Hellberg (1920–1977), diskuskastare
 Arvid Hellberg (1890–1953), försäkringsdirektör och politiker

 Beata Hellberg (1747–1803)
 Björn Hellberg (född 1944), sportjournalist, författare
 Bosse Hellberg (1932–2012), motorsportsprofil

 Carl Hellberg (1815–1877), tidningsredaktör
 Christian Hellberg (född 1972), kock

 Eira Hellberg  (1884–1969), författare
 Emanuel David Booth-Hellberg (1864–1909), frälsningsofficer
 Erik Hellberg (1856–1923), provinsialläkare och politiker

 Frithiof Hellberg (1855–1906), journalist
 Fritjof Hellberg (1917–1995), skådespelare

 Gerda Hellberg (1870–1937), kvinnorättskämpe
 Gun Hellberg (1938–2018), skådespelare
 Gustav Hellberg (född 1967), konstnär
 Göran Hellberg (1937–2021), finländsk präst

 Hans Hellberg (1929–2011), regissör och skådespelare
 Hans-Eric Hellberg (1927–2016), författare av barn- och ungdomsböcker
 Helle Hellberg (1884–1980), finlandssvensk författare
 Håkan Hellberg (född 1930), finländsk läkare

 Ingvar Hellberg (1916–2005), kompositör

 Johan Adolf Hellberg (1871–1951), politiker
 Johan Carl Hellberg (1815–1877), ämbetsman
 Jonathan Hellberg (född 1994), diskjockey

 Klaus Hellberg (född 1945), finländsk politiker

 Lucy Booth-Hellberg (1868–1953)

 Magnus Hellberg (född 1991), ishockeymålvakt
 Mange Hellberg (född 1974), musiker och konstnär
 Mats Hellberg (född 1968), AIK-trubaduren
 Mattias Hellberg (född 1973), journalist och författare
 Mauritz Hellberg (1859–1947), chefredaktör och politiker
 Max Hellberg (1907–1976), konstnär
 Mikael Hellberg (född 1954), företagsledare

 Nathanael Hellberg (1847–1919), tidningsman
 Niklas Hellberg (född 1964), musiker
 Nisse Hellberg (född 1959), kompositör, textförfattare, sångare och gitarrist

 Otto Hellberg (1853–1908), läkare
 Owe Hellberg (född 1953), lärare och vänsterpartistisk politiker

 Raul Hellberg (1900–1985), finländsk tävlingscyklist

 Seth Hellberg (född 1995), fotbollsspelare
 Staffan Hellberg (född 1942), professor i nordiska språk
 Sten Hellberg (född 1933), handbollsspelare
 Stina Hellberg (född 1992), handbollsspelare

 Thomas Hellberg (1941–2023), skådespelare, regissör och manusförfattare

 Viktor Hellberg (1893–1988), psykiater

 Åke Hellberg (född 1944), skådespelare

Se även
 Hederos & Hellberg, musikduo bestående av Martin Hederos och Mattias Hellberg
 Hellbergs

Svenska efternamn